Otto Kranzbühler ist der Name folgender Personen:
* Otto Kranzbühler (Admiral) (1871–1932), deutscher Marineoffizier
 Otto Kranzbühler (Jurist) (1907–2004), deutscher Jurist, Verteidiger von Dönitz bei den Nürnberger Prozessen